Юрий Тере́нтьев:
 Терентьев, Юрий Васильевич (1939—2011) — российский учёный, член-корреспондент РАСХН.
 Терентьев, Юрий Павлович (1925—1996) — советский военный деятель, командующий 6-й гвардейской танковой армией Киевского военного округа.